Королівство Італія ()

 Королівство Італія — готське.
 Королівство Італія — у складі Священної Римської імперії.
 Королівство Італія (наполеонівське)
 Королівство Італія (1861—1946)